Пуэртольяно () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Алькудия. Занимает площадь 219,47 км². Население — 52300 человек (на 2010 год). Расстояние — 43 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается Нуэстра Сеньора де Грасия.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Confederación Nacional del Trabajo Puertollano
 Colegio Público Calderón de la Barca
 http://www.ciudad-real.es/provincia/puertollano
 Puertollano Virtual
 IES Virgen de Gracia
  IES Fray Andrés
 Asociación Juvenil Pa’lante
 Diario La Comarca de Puertollano
 Flora y vegetación de Sierra Madrona y el Valle de Alcudia

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля
Города Сьюдад-Реаля